Il nome Ottone III viene usato per riferirsi a diversi personaggi storici:
Ottone III di Sassonia (980-1002) 
 Ottone III di Svevia (... – 1057)
Ottone III di Borgogna (1218-1248)
Ottone III di Baviera (1261-1312)
Ottone III del Monferrato (1360-1378)
Ottone III di Olomouc (1122-1160)